Helvetium steht für:
 Astat, chemisches Element Nr. 85 (vorgeschlagener Name 1940)
 Mittelmiozän, Zeitstufe des Miozän (veralteter Name)

Siehe auch:
 Helvetius (Begriffsklärung)